Уленту́й () — улус в Закаменском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Улентуйское».

География 
Улус находится в 19 км к северо-востоку от районного центра, города Закаменска, в межгорной долине реки Улентуй (левый приток Джиды), в 6 км к северо-западу от её устья.

Название 
Предположительно, название улуса произошло от булагатского рода "үлэнтэ".

История 
В январе 1931 года в Улентуе образовался первый колхоз имени Ленина.

В годы Великой Отечественной войны 58 улентуйцев ушли на фронт, домой вернулись 33 человека.

В 1950 году улентуйский колхоз был объединён с другими и получил имя А. А. Жданова. В 1956 году правление колхоза из Улентуя было переведено в улус Дутулур. Туда же переселились многие семьи из Улентуя. В 1990-е годы колхоз распался на отдельные крестьянские хозяйства.

В начале 1930-х годов в Улентуе появилась изба-читальня. В 1936 году построена начальная школа с шестью классами. В 1947 году, вместо разобранного и увезённого в Цакир здания школы, было построено новое здание начальной школы. В 1986 году методом народной стройки возведено новое здание для школы. В 1996 году в Улентуе построен спортзал. В 2002 году улентуйская школа стала средней общеобразовательной.

В июне 1994 года решением главы закаменской районной администрации образована Улентуйская сомонная администрация, первым главой которой стала В. Ц. Хайдапова.

Население 

Население полностью бурятское.

Инфраструктура 
 Администрация сельского поселения
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Средняя общеобразовательная школа
 Детский сад
 Дом культуры
 Сельская библиотека.
 Рядом с улусом находятся несколько фермерских хозяйств.

Известные люди 
 Б. Ш. Доржиев — профессор ВСГАКИ, Заслуженный деятель науки Республики Бурятия.
 Л. Н. Муруева — Заслуженный врач Республики Бурятия.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Закаменского района